Ве́сма Ба́лтгайлис (, 23 марта 1950 — 3 декабря 2021) — канадская шахматистка латышского происхождения, международный мастер (1985) среди женщин.

В составе сборной Канады участница шести Олимпиад (1978, 1982—1984, 1988—1992).

Ссылки 

 

Шахматисты Канады